Název Lhůta má více sídel:
 Lhůta (okres Plzeň-město), obec v okrese Plzeň-město
 Lhůta (Libice nad Doubravou), část městyse Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 Lhůta (Mochtín), část obce Mochtín v okrese Klatovy
 Lhůta (Vysoké Mýto), část města Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí

čas
 lhůta (čas)

Související články 
 Lhota
 Lhota (rozcestník)

Externí odkazy 
 

 Lhůta